Весе́нний переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 

 Весенний переулок — переулок в Бресте
 В Могилёве:
 Весенний переулок
 1-й Весенний переулок
 2-й Весенний переулок
 3-й Весенний переулок
 4-й Весенний переулок

Россия 

 Весенний переулок — переулок в Астрахани
 Весенний переулок — переулок в Батайске Ростовской области
 Весенний переулок — переулок в Благовещенске
 Весенний переулок — переулок в Брянске
 Весенний переулок — переулок в селе Владимировка Новороссийска Краснодарского края
 Весенний переулок — переулок в посёлке городского типа Вырица Гатчинского района Ленинградской области
 Весенний переулок — переулок в Геленджике Краснодарского края
 Весенний переулок — переулок в Ессентуках Ставропольского края
 Весенний переулок — переулок в Жуковке Брянской области
 Весенний переулок — переулок в Ижевске
 Весенний переулок — переулок в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края
 Весенний переулок — переулок в Краснодаре
 В Курске:
 1-й Весенний переулок
 2-й Весенний переулок
 3-й Весенний переулок
 4-й Весенний переулок
 Весенний переулок — переулок в посёлке Красноармейском Орловского района Ростовской области
 Весенний переулок — переулок в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
 Весенний переулок — переулок в Липецке
Весенний переулок — прежнее название улицы Махова в Нальчике.
 Весенний переулок — переулок в Нарьян-Маре
 Весенний переулок — переулок в Нефтекамске республики Башкортостан
 Весенний переулок — переулок в Новотроицке Оренбургской области
 Весенний переулок — переулок в Ростове-на-Дону
 Весенний переулок — переулок в Ставрополе
 Весенний переулок — переулок на хуторе Трудобеликовском Красноармейского района Краснодарского края
 Весенний переулок — переулок в Уфе
 Весенний переулок — переулок в Ханты-Мансийске
 Весенний переулок — переулок в Шелехове Иркутской области
 Весенний переулок — переулок в станице Эриванской Абинского района Краснодарского края

Украина 

 Весенний переулок — переулок в Борисполе Киевской области
 Весенний переулок — переулок в Вознесенске Николаевской области
 Весенний переулок — переулок в Житомире
 Весенний переулок — переулок в Запорожье
 Весенний переулок — переулок в Керчи автономной республики Крым
 Весенний переулок — переулок в Комсомольске Полтавской области
 Весенний переулок — переулок в Красном Луче Луганской области
 В Кременчуге Полтавской области:
 1-й Весенний переулок
 2-й Весенний переулок
 Весенний переулок — переулок в Макеевке Донецкой области
 Весенний переулок — переулок в Мариуполе Донецкой области
 Весенний переулок — переулок в Никополе Днепропетровской области
 Весенний переулок — переулок в Полтаве
 Весенний переулок — переулок в Симферополе
 Весенний переулок — переулок в Сумах
 Весенний переулок — переулок в Ужгороде
 Весенний переулок — переулок в Харькове
 Весенний переулок — переулок в Херсоне
 Весенний переулок — переулок в Хмельницком
 Весенний переулок — переулок в Черкассах

См. также 

 Переулок Весны — переулок в Ачинске Красноярского края
 Весенняя улица
 Весенний проезд